Ольме () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Ольме () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом